Цера може бити:

 Цера (Унешић), насељено мјесто у општини Унешић, Далмација, Република Хрватска
 Цера (Македонска Каменица), насељено мјесто у општини Македонска Каменица, Сјеверна Македонија